10-й Кубок президента Республики Казахстан проходил с 4 по 8 сентября 2017 года в городах — Алматы и Талгар. В турнире принимали участие 8 юношеских команд (игроки не старше 2001 года рождения).

Участники

Формат 
Турнир проводился в два этапа. На первом этапе 8 команд были разбиты на две группы (А и В), по 4 команды в каждой. Соревнования первого этапа проводились по круговой системе.

На втором этапе команды, занявшие в своих группах 1-е места выходят в финал, а две команды занявшие 2-е места борются за 3-е место.

Стадионы 
Все матчи, кроме финала проходили на полях № 1 и № 2 в городе Талгар. Финальный матч проходил на «Центральном стадионе» города Алма-Аты.

Групповой этап

Группа А

1-й тур

2-й тур

3-й тур

Группа B

1-й тур

2-й тур

3-й тур

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

6 голов

  Зурико Давиташвили (1 пен.)

4 гола

  Квича Квархеладзе
  Кирилл Климов
  Руслан Розиев

3 гола

  Дмитрий Савченко

2 гола

  Галип Арапи
  Гиорги Гулиашвили
  Шота Нуникашвили
  Даниял Закария
  Матвей Герасимов
  Медин Керезбеков
  Тимур Мелекесцев
  Ахмаджон Эмомали
  Рустам Саидов
  Чоныбек Шарипов

1 гол

  Агде Мазари
  Блеринд Морино
  Клейс Божанай
  Эгзон Шила
  Эрзлот Кукси
  Гиорги Ломтадзе
  Елгуджа Жангвиладзе
  Вячеслав Швырёв
  Жалгас Жаксылыков
  Хамит Шомиль
  Байжан Маделхан
  Фёдор Неумывакин
  Максим Есим (1 пен.)
  Дмитрий Маркитесов
  Дмитрий Черняков
  Игорь Юрченко
  Илья Воротников
  Максим Петров
  Никита Шарков
  Ислам Зоиров
  Шарифбек Рахматов (1 пен.)
  Абдулгазиз Абдулсаломов
  Бобирмирза Эргашев
  Бобурбек Сабиров
  Мирджалол Абдумуталов
  Улугбек Халимов

Награды 
Лучший игрок турнира
  Хвича Кварацхелия
Бомбардир турнира
  Зурико Давиташвили
Лучший нападающий турнира
  Руслан Розиев
Лучший полузащитник турнира
  Хамит Шамиль
Лучший защитник турнира
  Данила Прохин
Лучший вратарь турнира
  Сергей Ещенко

Примечания 

2017
Сентябрь 2017 года
Футбол в Европе в 2017 году
Футбол в Казахстане в 2017 году
Спорт в Талгаре
Спортивные соревнования в Алма-Ате